J. Trevor Edmond (Encino, Califórnia, 28 de setembro de 1969) é um ator estadunidense, mais conhecida por seu trabalho no filme Return of the Living Dead 3, e na série de televisão Pacific Palisades. Por vezes, o ator assinou seu trabalhos como Trevor Edmond.

Filmografia

Televisão 
 1997 Pacific Palisades como Michael Kerris
 1997 Beverly Hills, 90210 como Evan Potter
 1994 Dead at 21 como Eggs
 1994 The Good Life como Mark
 1993 Silk Stalkings como Darren Langford
 1991 Matlock como Blessing
 1989 Alien Nation como Blentu
 1989 Good Morning, Miss Bliss como Trevor
 1989 My Two Dads como Chopper
 1989 Who's the Boss? como Philip

Cinema 
 1999 Guinevere como Jeremy
 1995 Lord of Illusions como Butterfield
 1995 Higher Learning como Eddie
 1994 Pumpkinhead II: Blood Wings como Danny Dixon
 1993 Return of the Living Dead 3 como Curt Reynolds
 1993 No Place to Hide como Andrew
 1992 Meatballs 4 como Howie Duncan
 1988 For Keeps? como Ace

Ligações externas 

J. Trevor Edmond no IMDb 
 

J. Trevor Edmond no Yahoo! Movies 
 
|}

Atores dos Estados Unidos